Zinnkann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Zinnkann (1885–1973), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), hessischer Staatsminister
 Willi Zinnkann (1915–1997), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Zinkann
 Zinkahn